Lederman (ou Ledermann, Leyderman, Leiderman) est un nom de famille notamment porté par :
 Alexandra Ledermann (née en 1969), cavalière française, qui a donné son nom à la série de jeux vidéo de simulation d'équitation Alexandra Ledermann ;
 Ben Lederman (né en 2000), footballeur israélo-américano-polonais ;
 Carl Ludwig Ledermann (1875-1958), botaniste allemand né en Suisse ;
 Charles Lederman (1913–1998), avocat, résistant et homme politique français ;
 D. Ross Lederman (1894-1972), réalisateur américain ;
 Harold Lederman (1940-2019), juge et analyste de boxe américain ;
 Leon Lederman (1922-2018), physicien américain ;
 Paul Lederman (né en 1940), producteur de spectacles français, fondateur des Productions Lederman.

Astronomie 
 (85185) Lederman,  astéroïde aréocroiseur nommé en mémoire de Leon Lederman.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif